Никола́й Васи́льевич Кра́вченко:
 Кравченко, Николай Васильевич (1915—1986) — северо-осетинский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Кравченко, Николай Васильевич (род. 1945) — первый секретарь Донецкого обкома КПУ.
 Кравченко, Николай Васильевич (род. 1952) — советский полковник, Герой Советского Союза.